Libia puede hacer referencia a:

 Libia, país del norte de África. En particular, a los siguientes períodos de su historia:
 Libia italiana (1911-1942), período colonial; 
 Reino de Libia (1951-1969), período del país desde su independencia hasta el golpe de Estado dirigido por Muamar el Gadafi;
 República Árabe Libia (1969-1977) y Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista (1977-2011), períodos del país bajo el control de Muamar el Gadafi.
 La antigua Libia, antigua región al oeste del Nilo que corresponde al noroeste de África.
 Libia (mitología), personaje de la mitología griega mentado en la Teogonía de Hesíodo y en la Biblioteca mitológica, erróneamente atribuida a Apolodoro de Atenas;
 Libia (Hispania), ciudad celta que llevó el nombre de Libia después de ser conquistada por los romanos.
 Libia (estación), estación del Metro de Roma.
 Libia (satrapía), división administrativa del Imperio aqueménida.
 Libia (crucero), buque de la Regia Marina italiana.